Dit is de wereldranglijst van juni 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 4 juni 2008.

Mannen 06